O Championnat du Cameroun de football (português: Campeonato do Camarões de Futebol) ou MTN Elite One é a principal divisão do futebol de Camarões, disputado desde 1961, organizado pela Federação Camaronesa de Futebol.

Participantes 2017

Jogadores famosos 
Jogadores famosos que passou pela liga:
George Weah 
Roger Milla 
Geremi Njitap

Campeões

Títulos por clube

Títulos por Cidade

Participações na CAF

Liga dos Campeões da CAF

Sem participação em 1974 e 1975.

Ver também 
 Copa de Camarões de Futebol
 Liga dos Campeões da CAF
 Taça das Confederações da CAF
 Supercopa da CAF
 Supercopa Árabe
 Copa Árabe dos Campeões de Copa
 Copa Árabe dos Clubes Campeões
 Copa da CAF
 Recopa Africana
 Campeonato Afro-Asiático de Clubes
 Superliga Africana

Competições nacionais de futebol da África
Futebol dos Camarões